Andersson, Pettersson och Lundström kan syfta på:

 Andersson, Pettersson och Lundström (pjäs) – teaterpjäs från 1865 av Frans Hodell, omarbetad av Emil Norlander 1901.
 Andersson, Pettersson och Lundström (film) – en film från 1923
 Andersson, Pettersson och Lundström (TV-film) – en TV-film från 1966

Se även 
 Karusellen (sång) – folkvisa där Andersson, Pettersson och Lundström ingår i texten